

Onomastica
Esko – variante finlandese del nome scandinavo maschile Eskil

Geografia
Esko – località del Minnesota, nella Contea di Carlton

Trasporti
"Esko" è il nome dei servizi ferroviari suburbani nella Repubblica Ceca:
 Esko, servizio ferroviario suburbano di Praga
 Esko, servizio ferroviario suburbano della Moravia-Slesia

Aziende
EskoArtwork – ditta belga di grafica per computer

Altri progetti